Борис Романович Войтенко (1898, Николаев, Херсонская губерния, Российская империя — 1946 Николаев, Украинская ССР, СССР) — советский футболист, вратарь.

Карьера 
Игровая карьера вратаря началась с 1913 году в «Спортивном клубе», с которым несколько лет подряд Борис выигрывал чемпионат города. В период с 1918 по 1933 года играл в сборной города Николаева. Принял участие во множестве междугородных матчей. В составе сборной города — серебряный призёр чемпионата УССР 1927 года. Несколько игр провёл в редко игравшей тогда сборной Украины.

В 1932 году в числе первых николаевцев был удостоен звания судьи республиканской категории по футболу. Первый тренер футбольных вратарей города Николаева. Первый в истории тренер запорожского «Металлурга» (в 30—х. годах XX в. — «Сталь» (Запорожье)). В период с 1939 по 1940 года — старший тренер николаевского «Судостроителя». Войну пережил в эвакуации, а вернувшись, начал собирать команду, благодаря чему уже в 1946 году николаевцы вновь играли в чемпионате СССР.

Примечания

Литература 
 Двойнисюк А. Л., Кутовой Б. И. Футбольный Николаев. — Николаев: Атолл, 2008. — 488 с., илл., ISBN 966-8147-83-9
 Энциклопедический словарь «Николаевцы, 1789—1999 гг.», г. Николаев, «Возможности Киммерии», 1999.

Ссылки 
 Досье на сайте familyface.com
 Досье на сайте footbook.ru

Футбольные тренеры СССР
Игроки ФК «Николаевский спортивный клуб»
Игроки ФК «Водник» Николаев
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Тренеры ФК «Металлург» Запорожье
Тренеры ФК «Николаев» Николаевская область